Куси́ () — средневековый замок во Франции. Расположен в коммуне Куси-ле-Шато-Офрик департамента Эна. Общая протяжённость стен замка по периметру — 2400 м. Гигантский донжон Куси имел 35 м в диаметре у основания и около 55 м в высоту. Толщина стен — до 7 м.

Замок Куси стоит на высоте 60 м над долиной на возвышенности, которая на севере завершается обрывом.

Замок был построен в 1220-х годах Ангерраном III де Куси. В середине XIX века известный архитектор Виолле-ле-Дюк провёл детальное обследование, обмеры построек и некоторые восстановительные работы. В 1862 году включён в государственный реестр исторических памятников Франции.

В ходе Первой мировой войны цитадель замка сильно пострадала: 27 марта 1917 года отступающие немецкие войска по приказу генерала Людендорфа взорвали четыре угловые башни и донжон. Для взрыва было использовано 28 тонн динамита.

Разрушение замка, который считался выдающимся памятником средневековой архитектуры, было бессмысленным с военной точки зрения и вызвало взрыв общественного негодования во Франции. В апреле 1917 года руины замка были провозглашены «памятником вандализму». Часть репараций, полученных Францией от Германии, были использованы для расчистки завалов и укрепления стен, но остатки величественных башен были не тронуты.

Примечания 

Замки департамента Эна
Замки, построенные в XII веке
Появились в 1220-е годы
Руины замков во Франции
Исторические памятники департамента Эна
Реконструкции Эжена Виолле-ле-Дюка